Reprezentacja Wysp Owczych jest członkiem FIFA od 1988 roku, a UEFA od 1990. Swój pierwszy mecz rozegrała 24 sierpnia 1988. Było to spotkanie towarzyskie z Islandią, przegrane przez Wyspy Owcze 0:1. Pierwszy wygrany (1:0) mecz rozegrany został 14 kwietnia 1989 z Kanadą na Ovari Vøllur w Thorshavn.

Setny mecz rozegrano 8 czerwca 2005 przeciwko Irlandii. Był to przegrany 0:2 mecz, rozgrywany w ramach eliminacji strefy UEFA do Mistrzostw Świata 2006, zaś setną bramkę zdobył Christian Holst w 68. minucie wygranego 4:1 spotkania z Gibraltarem, 1 marca 2014.

Wcześniej reprezentacja archipelagu grała w meczach nieoficjalnych, między innymi w ramach Island Games, jednak zaprzestała tego po wstąpieniu do FIFA i UEFA.

Poniżej znajduje się lista wszystkich spotkań oficjalnych.

Lista meczów

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bilans meczów

Przypisy 

Wyspy Owcze
Reprezentacja Wysp Owczych w piłce nożnej